Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2008, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Bethanie Mattek, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Vania King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2008 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2008
Québec
Sport au Québec en 2008
Tennis en octobre 2008
Sport en novembre 2008